MAN ÜL 242 – wysokopodłogowy autobus dalekobieżny i podmiejski produkcji MAN, znany także ze spolszczonej nazwy UL 242.

Bibliografia 
 https://transinfo.pl/infobus/busbaza_opinie.php?selectmodel=250&id_opcji=&user=2

ÜL 242